Eagle Butte – comune del Dakota del Sud, Stati Uniti
Eagle Butte – montagna del Nevada, Stati Uniti
Cratere Eagle Butte – cratere meteoritico in Alberta, Canada